

Каллевей — місто, штат Флорида
 Каллевей — місто, штат Міннесота
 Каллевей — селище, штат Небраска